Osoby:
 Franz Elbogen – austriacki przedsiębiorca
 Ismar Elbogen – niemiecki historyk
 Paul Elbogen – austriacki pisarz

Zobacz też:
 Ellbögen